

Droit 
Immunité peut désigner :
 Immunité, le fait d'échapper à l'application d'une loi ;
 Immunité, au Moyen Âge, un domaine public à l’intérieur duquel les agents publics ordinaires ne pouvaient pénétrer ;
 Immunité parlementaire ;
 Immunité parlementaire en France ;
 Immunité parlementaire en Turquie ;
 Immunité diplomatique ;
 Immunité des chefs d'État.

Voir aussi
 Amnistie.
 Collaborateur de justice ou repenti.

Médecine 
Immunité peut désigner :
 Immunité, un concept relatif au système immunitaire ;
 Immunité innée ;
 Immunité adaptative ;
 Immunité passive ;
 Immunité humaine, l'immunité globale de l'espèce humaine ;
 Immunité grégaire.

Littérature 
 Immunité (livre)